BiH:
 Oblo Brdo (Bileća, BiH), naselje u općini Bileća

Crna Gora:
 Oblo Brdo (Andrijevica, Crna Gora), naselje u općini Andrijevica